Man peut désigner :

Pseudonymes 

 Manfred Gnadinger dit Man (1936-2002), un sculpteur d'origine allemande ;
 Man, le pseudonyme du dessinateur de bande dessinée catalan Manolo Carot ;

Toponymes 
 l'île de Man, dépendance de la couronne britannique ;
 l'île de Man dans l'archipel des Nicobar de l'Inde ;
 Man, une commune du Burkina Faso ;
 Man, une ville et un département ivoirien ;
 Man, une ville américaine située dans le comté de Logan, dans l'État de la Virginie-Occidentale.

Divers 
 Man, un album de Neneh Cherry ;
 Man, groupe rock britannique qui a eu dans ses rangs John Weathers futur Gentle Giant, puis Terry Williams futur Dire Straits
 Man O Man, une série télévisée australienne ;
 man, ( en géorgien), la  de l'alphabet géorgien ;
 Man, le nom anglo-saxon de la vingtième rune du Futhark ;
 en informatique, man (en référence au terme anglais manual) est le nom d'une commande Unix disponible sur les systèmes d'exploitation de type Unix ;
 man, autre nom du ver blanc, larve du hanneton ;
 man est utilisé dans le sikhisme pour désigner l'esprit, la psyché de l'humain ;
 Man () est la dénomination en Chine du groupe culturel mandchou.

MAN est un acronyme qui peut signifier :

 MAN SE, anciennement MAN AG, nom d'un groupe industriel allemand fabricant de camions, bus, moteurs Diesel et turbomachines ;
 Membre de l'Assemblée nationale, titre donné à tous les membres de l'Assemblée nationale du Québec ;
 Metropolitan Area Network, terme anglais signifiant « réseau d'ordinateurs étendu » ;
 Mouvement pour une alternative non-violente, association pour la non-violence ;
 Musée d'archéologie nationale, musée consacré à l'archéologie de la France ;
 Musée archéologique national de Madrid en Espagne ;
 Musée africain de Namur en Belgique ;
 Musée archéologique de Namur en Belgique ;
 Muséum-Aquarium de Nancy en France ;
 Méthode asymptotique numérique, technique numérique permettant la résolution d'équations non-linéaires ;
 Manifesto for Apes and Nature (mAn), manifeste pour la sauvegarde des grands singes et de leur environnement.

Article connexe 

Homonymie d'acronyme
Homonymie de toponyme